Тази статия описва представянето на дублиращия отбор на ПФК Левски (София) през сезон 2008/2009 година.

Резултати 

Последна актуализация: ; Източници: Levski.BG

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация: ; Източници: Levski.BG

Кръг по кръг 

Място: Д = Домакин, Г = Гост; Резултат: П = Победа, Р = Равен, З = Загуба.
Последна актуализация: ; Източници: Levski.BG

2008/2009 (Б отбор)